Појам Берд може да се односи на:

 Берд (Јерменија), град у Јерменији
 Берд (Тексас), град је у америчкој савезној држави Тексас

Особе 
 Џон Логи Берд, шкотски проналазач
 Лари Берд, амерички кошаркаш
 Ричард Берд, амерички контраадмирал, авијатичар и поларни истраживач
 Хенри Берд, енглески шахиста